Polman Stadion es un estadio de fútbol ubicado en Almelo, Países Bajos, fue inaugurado en el año 1999 con una ampliación en el 2005, tiene una capacidad para albergar a 13 500 aficionados cómodamente sentados, su equipo local es el Heracles Almelo de la Eredivisie.

Véase también 
 Anexo:Estadios de fútbol de los Países Bajos

Referencias

Enlaces externos 

Página web del Heracles Almelo

Estadios de fútbol de los Países Bajos del siglo XX
Estadios de fútbol inaugurados en 1999
Países Bajos en 1999
Edificios y estructuras de la provincia de Overijssel
Deporte en Almelo